Förvillelser kan syfta på:

Förvillelser (roman) – Hjalmar Söderbergs debutroman
Förvillelser (pjäs) – en pjäs av William Shakespeare